Luisa d'Orléans (1812-1850) – regina dei Belgi come sposa di Leopoldo I del Belgio
 Luisa d'Orléans (1869-1952) – principessa del Casato degli Orléans e membro della famiglia reale di Baviera
 Luisa d'Orléans (1882-1958) – principessa di Francia e Principessa del Regno delle Due Sicilie per matrimonio
 Margherita Luisa d'Orléans (1645-1721) – granduchessa di Toscana dal 1670 al 1721
 Anna Maria Luisa d'Orléans (nota come La Grande Mademoiselle, 1627-1693) – nobile francese
 Maria Luisa di Borbone-Orléans (1662-1689) – Regina consorte di Spagna 
 Maria Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans (Marie Louise Élisabeth, 1695-1719) – principessa del sangue di Francia